Harold Pinter, een Brits toneelschrijver en Nobelprijswinnaar
Colleen Zenk Pinter, een Amerikaans actrice